

Patronyme

 Muggsy Spanier, (1906-1967 ),  est un cornettiste de jazz américain. 
 Edwin Spanier, (1921-1996) est un mathématicien américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme